Cavia – rodzaj gryzoni z rodziny marowatych obejmujący gatunki występujące w Ameryce Południowej.
 Cavia aperea – średniej wielkości gatunek gryzonia z rodziny marowatych spokrewniony ze świnką morską.
 Cavia porcellus – gatunek udomowionego gryzonia z rodziny marowatych (Caviidae).
 Cavia (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León